Gayle kan syfta på:

 Gayle (slang) – en form av slang som är baserad på engelska och afrikaans
 Gayle, Jamaica – en ort på Jamaica

Personer
 Gayle (sångare) (2004–), en amerikansk sångare Taylor Gayle Rutherford
 Gayle Rubin (1949–), en amerikansk kulturantropolog
 Gayle Hunnicutt (1943–), en amerikansk skådespelare